Меллорі Бердетт була чинною чемпіонкою, але замість цього турніру вирішила взяти участь у Southern California Open 2013.

В одиночному розряді тенісного турніру Odlum Brown Vancouver Open 2013, який проходив у рамках Циклу жіночих турнірів ITF, Джоанна Конта здобула титул, у фіналі перемігши Шерон Фічмен 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Сє Шувей (1-ше коло)
  Кіміко Дате (чвертьфінал)
  Місакі Дой (2-ге коло)
  Юлія Глушко (2-ге коло)

  Курумі Нара (півфінал)
  Марина Заневська (чвертьфінал)
  Шерон Фічмен (фінал)
  Барбора Стрицова (півфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Odlum Brown Vancouver Open